Radomír Šimůnek peut désigner plusieurs cyclo-crossmans :

 Radomír Šimůnek senior, cyclo-crossman tchèque, père de Radomír Šimůnek junior.
 Radomír Šimůnek junior, cyclo-crossman tchèque, fils de Radomír Šimůnek senior.